Dhaka Zila kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Dhaka, distrikt, 
 Dhaka (provins), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar